

Hydronyme 

 La Boulzane est une rivière du sud de la France dans les deux départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales dans la région Languedoc-Roussillon et un affluent droit du fleuve l'Agly.

Toponyme 

 Montfort-sur-Boulzane (Montfort de Bolzana en catalan) est une commune française, située dans le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon, commune source de la rivière la Boulzane.